Dalgo pole peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Дълго поле, avec une seule majuscule) :
Dalgo pole, village bulgare de l'obchtina de Kaloyanovo, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Dalgo pole, village bulgare de l'obchtina de Dimovo, situé dans l'oblast de Vidin.